Лукьяновское () — село,
Степногорский поселковый совет,
Васильевский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320955701. Население по переписи 2001 года составляло 143 человека.

Географическое положение 
Село Лукьяновское находится в 4,5 км от села Павловка и в 6-и км от пгт Степногорск.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1921 — дата основания.

Примечания